Osoby:
 św. Roch (zm. XIV w.) – francuski tercjarz franciszkański, patron chroniący od zarazy
 św. Roch González de Santa Cruz (1576-1628) – jezuita, męczennik z Paragwaju

Geografia:
 Święty Roch – osada w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Święty Roch – część Poznania
 Święty Roch – szczyt w Górach Opawskich
 Rezerwat przyrody Święty Roch – rezerwat w woj. lubelskim
 Święty Roch (Sveti Rok) – wieś w Chorwacji

Obrazy:
 Św. Roch (obraz Tintoretta)